Но́єнбург (, «Новий город») — власна назва. Також —  Нойєнбург, Неєнбург, Нейєнбург, Ноєнбюрг.

Топоніми

Ноєнбург — традиційна назва Яунпілса.

Ноєнбург-на-Рейні — місто в Баден-Вюртемберзі.
 Ноєнбюрг — місто в Баден-Вюртемберзі.

Ноєнбург — традиційна німецька назва міста Невшатель, столиці однойменного кантону.

Ноєнбург — традиційна назва Малишівки в Запорозькій області.

Див. також 
 Новгород